Evening Mail steht für folgende Tageszeitungen:

 Evening Mail, früherer Name der The Oamaru Mail, Oamaru, Neuseeland
 Birmingham Evening Mail, früherer Name der Birmingham Mail, Birmingham, England
 Dublin Evening Mail, Dublin, Irland, später Evening Mail
 New York Evening Mail, New York, Vereinigte Staaten
 The Nelson Evening Mail, früherer Name der The Nelson Mail, Nelson, Neuseeland